Enslaved – gruppo musicale
Enslaved – album in studio dei Soulfly del 2012
Enslaved: Odyssey to the West – videogioco
Enslaved – seconda traccia del Greatest Hits dei Mötley Crüe